OOP je v češtině zkratka s možnými významy:
 objektově orientované programování
 Organizace pro osvobození Palestiny (anglická zkratka PLO)
 osobní ochranné prostředky
 opatření obecné povahy - správní akt
 odbor ochrany prostředí - organizační jednotka úřadu, například na pražském magistrátu
 obvodní oddělení policie

Zkratky